Il doppio del Paris Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

John Fitzgerald e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso in semifinale.

John McEnroe e Patrick McEnroe hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Patrick Galbraith e Danie Visser.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)
 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (secondo turno)

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali) 
 John McEnroe /  Patrick McEnroe (Campioni) 
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno) 
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1992